Wiestner ist der Familienname folgender Personen:

 Serafin Wiestner (* 1990), Schweizer Biathlet
 Till Wiestner (* 1994), Schweizer Biathlet